Крик — сильний різкий звук голосу; зойк.
 Крик — назва пересихних річок і тимчасових водостоків в Австралії
 Крик — представник індіанського народу криків
 «Крик» — театр одного актора у м. Дніпро.

Кінематограф 

 «Крик» () — американський фільм 1991 року
 «Крик» () — американський фільм 1996 року, який дав початок однойменній франшизі
 «Крик 2» — 1997 рік
 «Крик 3» — 2000 рік
 «Крик 4» — 2011 рік
 «Крик» — 2022 рік
 «Крик 6» — вихід запланований на 2023 рік
 «Крик» (телесеріал) — 2015—2019 рр.
 «Крик» () — південнокорейський фільм 2016 року

Інше 
 «Крик» — картина художника-експресіоніста Е. Мунка

Прізвище 
 Петро Крик ( 1945) — єпископ УГКЦ, апостольський екзарх для українців греко-католиків у Німеччині та Скандинавії.
 Крик Роман ( 1963) — поет, прозаїк.

Див. також 
 Крикська мова
 «Крик 2» — фільм, продовження фільму «Крик»
 «Крик у гуртожитку» — американський фільм жахів 2009 року
 «Крики, що стихають» — американський фільм жахів 2011 року